Grießenbach ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Grießenbach (Brannenburg), Ortsteil der Gemeinde Brannenburg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Grießenbach (Grassau), Ortsteil des Marktes Grassau, Landkreis Traunstein, Bayern
 Grießenbach (Postau), Ortsteil der Gemeinde Postau, Landkreis Landshut, Bayern

Gewässer:
 Grießenbach (Inn), mit Ober- und Mittellaufname Förchenbach, linker Zufluss des Inns bei Tiefenbach, Gemeinde Flintsbach am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Grießenbach (Rott), rechter Zufluss der Rott (zum Chiemsee) bei Grassau, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Griesenbach